Појам Вишње може се односити на

 Вишње, врста воћа
 Вишње (Колашин), насељено место у општини Колашин, Црна Гора;
 Вишње (Иванчна Горица), насељено место у општини Иванчна Горица, Република Словенија;
 Вишње (Ајдовшчина), насељено место у општини Ајдовшчина, Република Словенија